Cerrillos kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Cerrillos kommun, Argentina, Salta, 
 Cerrillos, Argentina, Salta,

Chile 

 Cerrillos, Chile, kommun,

Mexiko 

 Cerrillos, Mexiko, Ahome, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar